Прокопчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Прокопчук Анатолій Павлович (1987—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Прокопчук Віктор Степанович (* 1944) — доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України.
 Прокопчук Віталій Юрійович (? — 2022) — лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Прокопчук Дмитро Васильович (* 2000) — український футболіст, лівий півзахисник «Маріуполь».
 Прокопчук Володимир Іванович (1991—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Прокопчук Іван Тимофійович (* 1944) — український науковець, фахівець з водопостачання і каналізації.
 Прокопчук Ігор Васильович (* 1968) — український дипломат.
 Прокопчук Кирило Олександрович (* 1998) — український футболіст, захисник футбольного клубу «Буковина».
 Прокопчук Олег Григорович (* 1944) — український скульптор.
 Прокопчук Олександр Васильович (* 1961) — начальник російського центрального бюро Інтерполу, віце-президент Інтерполу з листопада 2016 року.
 Прокопчук Олена Леонідівна (* 1976) — латвійська легкоатлетка.
 Прокопчук Станіслав Федорович (* 1943) — український журналіст.
 Прокопчук Юлія Анатоліївна (* 1986) — українська дайверка.
 Прокопчук Юрій Володимирович (* 1964) — український політик, колишній народний депутат України, член ВО «Батьківщина».
 Прокопчук Ярина Ігорівна (* 1990) — українська співачка.

Прізвища на -ук